Kevin Anderson era il detentore del titolo, ma non ha partecipato perché è stato recentemente operato a un ginocchio.

In finale Dominic Thiem ha sconfitto Diego Sebastián Schwartzman con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Dominic Thiem (campione)
  Karen Chačanov (quarti di finale)
  Matteo Berrettini (semifinale)
  Gaël Monfils (semifinale)

 Diego Sebastián Schwartzman (finale)
 Félix Auger-Aliassime (ritirato)
 Guido Pella (primo turno)
 Borna Ćorić (primo turno)

Wildcard 

  Dennis Novak (primo turno)
  Jannik Sinner (secondo turno)

 Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

Special exempt 
  Adrian Mannarino (primo turno)

Qualificati 

  Aljaž Bedene (quarti di finale)
  Damir Džumhur (primo turno)

 Márton Fucsovics (secondo turno, ritirato)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno)

Lucky loser 
  Aleksandr Bublik (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Erste Bank Open 2019